2014 Czech Republic FIM Speedway Grand Prix - czwarta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 31 maja 2014 na stadionie Markéta w Pradze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Václava Milíka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Zdeněk Holub i Roman Čejka.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 30 maja.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Iversen, Jonsson, Kasprzak, Hampel
 Woffinden, Pedersen, Bjerre, Harris (d/s)
 Ward, Smolinski, Lindgren, Batchelor
 Hancock, Zagar, Holder, Milik
 Zagar, Iversen, Harris, Lindgren
 Holder, Bjerre, Smolinski, Jonsson
 Woffinden, Milik, Hampel, Batchelor (w/su)
 Ward, Pedersen, Kasprzak, Hancock
 Iversen, Hancock, Batchelor, Bjerre
 Ward, Jonsson, Harris, Milik
 Pedersen, Lindgren, Holder, Hampel
 Kasprzak, Zagar, Woffinden, Smolinski
 Ward, Woffinden, Iversen, Holder
 Zagar, Jonsson, Batchelor, Pedersen
 Hancock, Harris, Smolinski, Hampel (d4)
 Lindgren, Kasprzak, Bjerre, Milik
 Iversen, Smolinski, Pedersen, Milik
 Woffinden, Lindgren, Jonsson, Hancock
 Ward, Zagar, Hampel, Bjerre
 Holder, Harris, Batchelor, Kasprzak
 Półfinały:
 Zagar, Pedersen, Ward, Holder
 Woffinden, Hancock, Iversen, Lindgren
 Finał:
 Woffinden, Hancock, Zagar, Pedersen

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy
2014
2014 w Czechach